Alpacka kan syfta på:

 Alpacka – ett domesticerat kameldjur från Anderna
 Alpackaull –  ull från djuret alpacka
 Alpacka (legering) – en legering bestående av koppar, zink och nickel som ofta försilvras till nysilver